Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994 w Lillehammer został rozegrany 13 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Kvitfjell. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Tommy Moe z USA, srebro wywalczył Norweg Kjetil André Aamodt, a brąz zdobył Kanadyjczyk Ed Podivinsky.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994